Чжан Чжэнь (генерал) — китайский генерал-полковник (1988), зампред Центрвоенсовета с октября 1992 года (по 1998). Член ЦК КПК (1982-85, кандидат с 1977). Депутат ВСНП 9 созыва (1978) от НОАК.
  — тайваньский актёр.